Домашнево — название населённых пунктов:

Россия 
 Домашнево — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Домашнево — деревня в Ефремовском районе Тульской области.